Quartermain steht für:

 Quartermain-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Quartermain Mountains, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Quartermain Point, Landspitze im Viktorialand
 Allan Quatermain,  Romangestalt des britischen Schriftstellers Henry Rider Haggard
 Lester Bowden Quartermain (1895–1973), neuseeländischer Historiker